The Most Dangerous Game (Richard Connell), een kort verhaal van Richard Connell
The Most Dangerous Game (Gavin Lyall), een roman van Gravin Lyall
The Most Dangerous Game (film), een verfilming van het verhaal van Connell